Rabaul steht für:
 Rabaul, Stadt in Papua-Neuguinea
 Rabaul (Vulkan), Vulkan auf Neubritannien, Papua-Neuguinea
 Rabaul (Schiff, 1913), Motorboot des Gouvernements der Kolonie Deutsch-Neuguinea
 HMPNGS Rabaul (P01), papua-neuguineisches Patrouillenboot der australischen Pacific-Klasse

Siehe auch:
 Rabaul Queen
 Schlacht um Rabaul (1942)